Agaat (variëteit), een doorzichtige, maar soms ook opake variëteit van kwarts en een subvariëteit van chalcedoon
Blue Lace agaat
Botswana-agaat
Agatha van Sicilië, een door de Rooms-Katholieke Kerk heilig verklaarde martelares
Agatha van Vladimir, een dochter van vorst Sjvatoslav van Vladimir-Wolhynsk uit het geslacht der Ruriken
Agaath Doorgeest, een Nederlandse atlete
Agaath Meulenbroek, een Nederlands actrice
Agaath Huygens, personage uit Goede tijden, slechte tijden, gespeeld door bovenstaande actrice
Agaath Witteman, een Nederlands theatermaakster en oud-politica

Dieren
Agaatvlinder
Agaatpissebed
Agaatlichtmot

Zie ook 
Agatha (doorverwijspagina)